Indonesië
 Tinada (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pakpak Bharat in de provincie Noord-Sumatra
 Tinada (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pakpak Bharat in de provincie Noord-Sumatra